Lista cypryjskich klubów piłkarskich.

Zespoły występujące w sezonie 2017/18 w jednej z czterech najwyższych klas rozgrywkowych

Przypisy 

Cypr